Edward Moore (roeier) (1897-1968), Amerikaans roeier
 Edward Moore (schrijver) (1712-1757), Brits toneelschrijver